Цитрон:

 Цитрон — вид многолетних растений из рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые.
 Цитрон, Владимир Самуилович (1913—2009) — советский оператор документального кино.